Il singolare del torneo di tennis Andrezieux Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thierry Ascione che ha battuto in finale José Acasuso 7-66, 2-6, 6-2.

Teste di serie 

 Julien Benneteau (quarti di finale)
 José Acasuso (finale)
 Michaël Llodra (secondo turno)
 Carlos Berlocq (primo turno)

 Michael Berrer (secondo turno)
 Diego Hartfield (primo turno)
 Édouard Roger-Vasselin (semifinali)
 Jiří Vaněk (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andrezieux Challenger 2007